2,4-tolueendi-isocyanaat
 2,6-tolueendi-isocyanaat